Hempens en Teerns zijn twee plaatsen (tweelingdorp) in Leeuwarden die samen één gemeenschap vormen.

 Hempens
 Teerns